Velo puede hacer referencia a:

Velo: prenda que pueden utilizar las mujeres para cubrirse la cabeza y el rostro; 
Velo (micología): en micología, es una de las diversas estructuras que poseen los hongos; 
Velo del paladar: es un tejido blando, situado en la parte más posterior del paladar; o
Velo de flor: es una capa de levadura que se forma sobre la superficie del vino y que forma parte de su proceso de crianza en el Marco de Jerez y Montilla-Moriles.
 Velo d'Astico: municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto, Italia
 Velo Veronese: localidad y comuna italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, Italia